Првенство Енглеске у рагбију 1996/97. (службени назив: 1996–97 Courage League National 1) је било 10. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Ово је била прва сезона Премијершипа од професионализације рагбија.

Вест Хартлпул и Орел су испали у другу лигу, а титулу су освојили Воспси.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1996.
Рагби у 1997.